niepokój – stan emocjonalny
 Niepokój – tom poetycki Tadeusza Różewicza z 1947
 Niepokój – film z 2007

Zobacz też 

 Niepokoje